Ercilla kan syfta på:

 Ercilla (kommun i Chile) – en ort och kommun i Provincia de Malleco, Región de la Araucanía, Chile
 Ercilla (växter) – ett släkte av kermesbärsväxter
 3114 Ercilla – en asteroid i huvudbältet
 Cerro Ercilla – ett berg i Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta, Chile